Vyvěste fangle může být:

Vyvěste fangle – kompilační album Jiřího Suchého (1988)
Vyvěse fangle (pořad) – pořad z roku 1990, sestaven z písní Suchého a Šlitra zpívaných českými umělci
Vyvěste fangle (píseň) – píseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra ze hry Jonáš a tingltangl (1962)
Vyvěste fangle (kniha) – sbírka úvah Jiřího Suchého z rozhlasových Gramotingl-tanglů
Vyvěste fangle (hra) – hra Miloslava Veselého pro Jihočeské divadlo (2005) založená na hrách Jiřího Suchého